Анн Анселин-Шутценбергер (фр. Anne Ancelin-Schützenberger; ) — французский психолог, доктор психологических наук, профессор, основатель Международной ассоциации групповой психотерапии.

Биография 
От рождения Анна носила фамилию Эйнох, во время участия во французском Сопротивлении взяла себе псевдоним «Анселин». 

Анн Эйнох изучала математику, философию и юриспруденцию в Парижском университете, но из-за начала Второй мировой войны была вынуждена прервать образование, которое продолжила сразу после окончания войны. Участвовавшая в военные годы в сопротивлении нацистской оккупации, Анн Анселин стала изучать психологию. В 1948 году она вышла замуж за , в 1950 году у них родилась дочь Елена. В том же году получила стипендию Фулбрайта и переехала в Америку, чтобы изучать процессы взаимодействия и групповой динамики у Курта Левина. Тогда же она познакомилась с Якобом Леви Морено. Основатель социометрии Морено был впечатлён личностью и работой Анн настолько, что называл её своей приёмной дочерью, она была близка с ним до последних дней его жизни. Ученица Морено и Франсуазы Дольто, Анн тесно сотрудничала с Грегори Бейтсоном и Карлом Роджерсом. Вклад Анселин-Шутценбергер в групповую психотерапию и психодраму признан во всём мире: она была организатором Первого международного конгресса психодрамы в Париже в 1964 году, она являлась сооснователем, экс-вице-президентом и с 2003 года почётным архивариусом Международной ассоциации групповой психотерапии.

В 1970 году Анн ввела практику дополнительных мер лечения больных раком и работы с их семьями, в 1985 году начала работать с раковыми пациентами с последней стадией болезни (некоторые из её тогдашних пациентов живы до сих пор).

Научное творчество 
Работа Анселин-Шутценбергер направлена на изучение , невербальной коммуникации и семейных связей. В своих исследованиях она развивает технику геносоциограммы: генеалогического дерева, которое учитывает не только существующие родственные связи, но и повторение частностей личного и социального развития внутри семьи, в том числе «передачу» психических и физических травм от поколения к поколению. Её исследования углубили осознание важности понимания жизни предков, роли бессознательной и непроизвольной связи между поколениями. В 1998 году она опубликовала книгу «Aie, mes aieux», выдержавшую более 15-и изданий только на французском языке. Эта книга переведена на многие языки, на русском она впервые выпущена в 2001 году под названием «Синдром предков» и с тех пор дважды переиздавалась.

Примечания

Литература

Библиография

Список произведений

Ссылки 
 Page personnelle d’Anne Ancelin Schützenberger

Психологи Франции
Психогенетика
Психодрама